Леонид Агеевич Захаров (род. 1936) — строитель, бригадир, Герой Социалистического Труда (21.01.1981).

В 1974 г. бригадир слесарей-монтажников Алмалыкского монтажного управления «Промтехмонтаж» специализированного треста № 93 Министерства монтажных и специальных строительных работ Узбекской ССР, Ташкентская область Л.А.Захаров награждён орденом Трудового Красного Знамени.

В 1981 г. за выдающиеся производственные успехи, достигнутые при сооружении объектов комплекса по производству капролактама и сульфата аммония в Чирчикском производственном объединении «Электрохимпром» присвоено звание Героя Социалистического Труда Захарову Леониду Агеевичу — бригадиру слесарей-монтажников Алмалыкского монтажного управления «Промтехмонтаж» специализи¬рованного треста № 93 Министерства монтажных и специальных строительных работ Узбекской ССР.

В настоящее время живет в г.Малоярославец Калужской области.

Источники 
 Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик, Том 37,Выпуски 1-26. Изд. Верховного Совета СССР, 1974
 Ведомости Верховного совета Союза Советских Социалистических Республик, Том 44,Выпуски 1-26, 1981.

Герои Социалистического Труда
Монтажники